Lemeš je lahko:
 Lemeš Križevački (Hrvaška)
 Lemeš (Hrvaška)
 Lemeš, Srbija